Лолов може да се отнася за:
 Ибро Лолов (1932-2015), български музикант
 Методий Лолов (1885-1959), български журналист и писател
 Петър Лолов (1864-1925), български офицер
 Рамадан Лолов (1904-1967), български музикант